Der Guadeloupe Challenger 1989 war ein Tennisturnier, das vom 27. März bis 2. April 1989 in Guadeloupe stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1989 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1989
Tennisturnier in Guadeloupe